

Biografia 
Fin dall'età di 17 anni si appassiona alle arti visive, in particolare al cinema. Nel 2008, il suo primo cortometraggio dal titolo Come L'Araba Fenice, si classifica al primo posto al premio nazionale I come Intercultura promosso da MIUR e AgiScuola ricevendo il riconoscimento da Maurizio Scaparro, Luciana Della Fornace e dalla conduttrice Lorena Bianchetti. Consegue, nel 2009, la maturità classica presso il Liceo Caminiti-Trimarchi di Santa Teresa di Riva. Nel 2013 consegue una laurea triennale in DAMS: Discipline della Arti Figurative della Musica e dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Messina con una tesi sul grottesco tra teatro e cinema italiano. Nel 2018 consegue una Laurea Magistrale in Linguistica Moderna presso l'Università degli Studi di Napoli. Già allievo del cineasta Turi Vasile e del regista Aurelio Grimaldi presso la Scuola di Cinema di Messina. 

Gira diversi cortometraggi nel corso di un decennio, tra cui Con un sorriso nel 2012 con protagonista l'attore Antonio Catania prodotto dalla Ila Palma, Scharifa nel 2018 prodotto dal Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema nell'ambito del progetto MigrArti 2018;. Il suo docufilm d'esordio è Verso casa - Omaggio a Turi Vasile del 2016 dedicato a Turi Vasile con le testimonianze dirette di Neri Parenti, Marcello Veneziani, Carlo Lizzani, Paolo Vasile e altri tra intellettuali e artisti.. Verso Casa è stato selezionato tra gli otto finalisti per la sezione Filmmaker in Sicilia al 62° Taormina Film Fest e successivamente presentato dall'Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma nella Sala Deluxe della Casa del cinema di Roma a Villa Borghese. 

È coautore nel film documentario Italy in a Day - Un giorno da italiani diretto da Gabriele Salvatores. Dal 2020 collabora al Notiziario Storico dell'Arma dei Carabinieri. Nell'estate dello stesso anno pubblica il volume storico Charlie Beach sui fatti di guerra dell'estate del 1943 in Sicilia con la supervisione del Gen. C.A. Carmelo Burgio, ricevendo il riconoscimento Memory of Italian Campaign 1943 dall'Allied Joint Force Command Naples nella persona del Lieutenant-General Omer Lavoie. Il 26 giugno 2022, in occasione del 68° Taormina Film Fest e del 50º anniversario del film Il padrino consegna le chiavi della città di Savoca al regista premio oscar Francis Ford Coppola presso il Teatro antico di Taormina. Nel 2022 realizza Jason Brown con l'attore Orazio Stracuzzi in concorso al Premio David di Donatello per l'anno 2023.

Il suo stile è di stampo neorealista. Si ispira da sempre alla cinematografia ed alla cultura siciliana avvalendosi di personaggi tratti dalla vita reale.<ref> [https://www.imdb.com/name/nm1734938/ (IT) Fabrizio Sergi, regista e sceneggiatore, IMDb, 2012]</ref>.

 Filmografia 
 Come l'Araba Fenice- cortometraggio (2008)
 Con un sorriso - cortometraggio (2012)
 Solstizio d'Estate (ispirato alla figura di Archestrato di Gela) - cortometraggio (2014)
 Verso casa - Omaggio a Turi Vasile - docufilm (2016)
 Scharifa - cortometraggio (2018)
 Jason Brown - cortometraggio (2022)

 Pubblicazioni 
 Charlie Beach, Di Nicolò Edizioni (2020)

 Riconoscimenti 
 Premio I come Intercultura (2008) – Miglior cortometraggio Come L'Araba Fenice Premio MigrArti (2018) – Miglior cortometraggio Scharifa Premio CineMigrare (2019) – Miglior cortometraggio Scharifa Premio Cinit Cineforum Italiano (2016) – Menzione speciale Verso Casa Omaggio a Turi Vasile Premio Memory of Italian Campaign 1943 (2020) – Libro Charlie Beach''

Note

Collegamenti esterni